Aliaria puede referirse a:
El nombre común de la planta Alyssum alyssoides.
El nombre común de la planta Alliaria petiolata.
El nombre común de la planta Sisymbrium alliaria.